Fikcja – wytwór wyobraźni. To czemu nic nie odpowiada w rzeczywistości.
 Fikcja interaktywna (skrót IF) – rodzaj programu komputerowego, w którym użytkownik posługuje się tekstem do komunikacji z programem
 Fikcja literacka – właściwość świata przedstawionego, polegająca na tym, że jest on tworem różnym od rzeczywistego świata
 Fikcja prawna – niezgodne z prawdą założenie, które norma prawna nakazuje przyjąć za prawdziwe